Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Swedish Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová, která v roce 2013 na turnaji získala svůj premiérový singlový titul z kategorie WTA International. Před zahájením ročníku 2014 se však odhlásila.

Singlovou soutěž vyhrála nenasazená Němka Mona Barthelová poté, co ve finále zdolala jihoafrickou tenistku Chanelle Scheepersovou ve dvou setech 6–3 a 7–6. Na okruhu WTA Tour si tak připsala třetí turnajovou trofej kariéry a první titul v probíhající sezóně.

Sedm z osmi nasazených hráček nepřešlo úvodní kolo. Poslední z nich v pavouku, turnajová šestka Annika Becková, vypadla ve druhé fázi. Dvouhra se tak stala, po Hobartu 2009 a Bogotě 2012, třetí soutěží v historii elitního profesionálního okruhu WTA Tour, na němž žádná z nasazených hráček nepostoupila do čtvrtfinále.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Alizé Cornetová (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (1. kolo)
  Camila Giorgiová (1. kolo)
  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Anna Karolína Schmiedlová (1. kolo)
  Annika Becková (2. kolo)
  María Teresa Torrová Florová (1. kolo)
  Polona Hercogová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swedish Open 2014